Międzyleś peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Międzyleś, village du powiat de Mława
 Międzyleś, village du powiat de Węgrów 
 Międzyleś, village du powiat de Wołomin 
dans la voïvodie de Lublin
 Międzyleś, village